Trnovi (Cetingrad), een plaats in de Kroatische gemeente Cetingrad
 Trnovi (Velika Kladuša), een plaats in de gemeente Velika Kladuša, Bosnië-Herzegovina